

Geografia 
 Waldeck – città dell'Assia, Germania
 Waldeck – comune della Turingia, Germania
 Principato di Waldeck-Pyrmont – fu uno Stato della Confederazione Germanica e poi dell'Impero tedesco
 Libero Stato di Waldeck-Pyrmont – Stato della Repubblica di Weimar

Persone 
 Benedikt Waldeck (1802-1870) – politico tedesco
 Cristiano di Waldeck (1585-1637) – nobile tedesco
 Cristiano Ludovico di Waldeck (1635-1706) – nobile tedesco
 Enrico Volrado di Waldeck (1642-1664) – nobile tedesco
 Enrico VIII di Waldeck (1465-1513) – nobile tedesco
 Francesco di Waldeck (1491-1553) – vescovo cattolico tedesco
 Filippo III di Waldeck (1486-1539) – nobile tedesco
 Filippo IV di Waldeck (1493-1574) – nobile tedesco
 Filippo VII di Waldeck-Wildungen (1613-1645) – nobile tedesco
 Filippo Teodoro di Waldeck (1614-1645) – nobile tedesco
 Giosia I di Waldeck-Bergheim (1696-1763) – nobile tedesco
 Giosia II di Waldeck-Wildungen (1636-1669) – nobile tedesco
 Giorgio Federico di Waldeck (1620-1692) – generale tedesco
 Giovanni I di Waldeck (1521/1522-1567) – nobile tedesco
 Jean Frederic Waldeck (1766-1875) –  archeologo, esploratore e cartografo francese
 Ludwig Joseph von Boos-Waldeck (1798-1880) – nobile e colono tedesco
 Maddalena di Waldeck (1558-1599) – nobile tedesca
 Margherita di Waldeck (1533-1554) – nobile tedesca
 Pierre Waldeck-Rousseau (1846-1904) – politico francese
 Sofia Enrichetta di Waldeck (1662-1702) – nobile tedesca
 Volrado I di Waldeck (1399-1475) – conte tedesco

Casa di Waldeck e Pyrmont 
 Carlo Augusto Federico di Waldeck e Pyrmont (1704-1763) – nobile tedesco
 Cristiano Augusto di Waldeck e Pyrmont (1744-1798) – nobile e militare tedesco
 Cristiano Filippo di Waldeck e Pyrmont (1701-1728) – nobile tedesco
 Elena di Waldeck e Pyrmont (1861-1922) – nobile tedesca naturalizzata inglese
 Elisabetta di Waldeck e Pyrmont (1873-1971) – nobile tedesca
 Emma di Waldeck e Pyrmont (1858-1934) – nobile olandese
 Erminia di Waldeck e Pyrmont (1827-1910) – nobile tedesca
 Federico Carlo Augusto di Waldeck e Pyrmont (1743-1812) – nobile tedesco
 Federico di Waldeck e Pyrmont (1865-1946) – principe regnante tedesco
 Federico Antonio Ulrico di Waldeck e Pyrmont (1676-1728) – nobile tedesco
 Giosea di Waldeck e Pyrmont (1896-1967) – militare e principe tedesco
 Giorgio I di Waldeck e Pyrmont (1747-1813) – nobile tedesco
 Giorgio II di Waldeck e Pyrmont (1789-1845) – nobile tedesco
 Giorgio Vittorio di Waldeck e Pyrmont (1831-1893) – nobile tedesco
 Ida di Waldeck e Pyrmont (1796-1869) – nobile tedesca
 Maria di Waldeck e Pyrmont (1857-1882) – nobile tedesca
 Matilde di Waldeck e Pyrmont (1801-1825) – nobile tedesca
 Paolina di Waldeck e Pyrmont (1855-1925) – nobile tedesca

Pagine correlate 
 Waldeck-Rousseau